Chapman Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chapman Hill (New London County, Connecticut, 158 m)	
 Chapman Hill (New London County, Connecticut, 99 m)	
 Chapman Hill (Oregon)